Pyrgos – comune greco
 Pirgo – città dell'Antica Grecia
 Pirgo – personaggio della mitologia greca